Александр Олсуфьев:
 Александр Дмитриевич (1790—1853) — почётный опекун, камергер.
 Александр Васильевич (1843—1907) — сын Василия Дмитриевича Олсуфьева, генерал-майор, генерал-адъютант, помощник командующего Императорской главной квартирой.